Il singolare maschile del torneo di tennis Queensland Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kelly Evernden che ha battuto in finale Eric Jelen 3-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Pat Cash (quarti di finale)
 Scott Davis (primo turno)
 Wally Masur (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)

 Kelly Evernden (campione)
 Peter Doohan (secondo turno)
 Gary Muller (primo turno)
 Eric Jelen (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1987